Karajica ist der Familienname folgender Personen:

 Tomislav Karajica (* 1976), deutscher Unternehmer und Investor
 Zeljko Karajica (* 1970), deutscher Medienmanager